dawne gminy:
 gmina Huszcza – dawna gmina wiejska, powiat bialski, woj. lubelskie
 gmina Huszcza – dawna gmina wiejska, powiat lubomelski, woj. wołyńskie

Zobacz też: gmina Hoszcza